Velika nagrada Avstralije 1994 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1994. Odvijala se je 13. novembra 1994.

Dirka je najbolj znana po trčenju obeh dirkačev, ki sta se še borila za naslov, Damona Hilla in Michaela Schumacherja, zaradi katerega sta morala oba odstopiti, naslov pa je s točko prednosti osvojil Schumacher. To je bila tudi zadnja dirka moštva Lotus, ki je osvojilo sedem konstruktorskih naslovov.

Poročilo

Pred dirko 
Od Velike nagrade Japonske je bilo nekaj sprememb med dirkači. Larrousse sta zastopala dirkača Jean-Denis Délétraz in Hideki Noda, Simtek pa je nadomestil Takija Inoueja z Domenicom Schiattarello.

Kvalifikacije 
V kvalifikacijah je bil Michael Schumacher pod velikim pritiskom in je v petek dopoldne doživel močno trčenje, osvojil pa je drugo štartno mesto za Nigelom Mansllom z Williamsom. V soboto je deževalo, tako da je Damon Hill štartal kot tretji, Mika Häkkinen z McLarnom kot četrti pred dvema Jordanoma, Rubensom Barrichellom in Eddiejem Irvinom. Johnny Herbert (Benetton) je bil sedmi, pred Jeanom Alesijem s Ferrarijem, Martinom Brundlom s McLarnom in Heinz-Haraldom Frentzenom z Sauberjem.

Dirka 
Na štartu je Schumacher uspel prehiteti Mansella in je povedel, na drugo mesto pa se je prebil Damon Hill, ki ni preveč zaostal za  Schumacherjem. Mansell je naredil napako, zaradi česar sta ga prehitela Häkkinen in Barrichello. Šele po petnajstih krogih je Mansell  uspel prehiteti Barrichella in začel loviti tudi Häkkinena. Vrsti red se je pomešal ob postankih v boksih, le vodilna sta še ostala na stezi. 

V 36. krogu je v ovinku East Terrace Schumacherja odneslo s proge in z desno stranjo dirkalnika je rahlo trčil v ogrado. Schumacher se je lahko takoj vrnil na stezo, toda Hill je bil takoj za njim in ga v petem ovinku želel prehiteti. Schumacher ga je zaprl in trčila sta, pri tem pa je Schumacherjev dirkalnik dvignilo v zrak in odneslo s proge. Hill je zapeljal v bokse in zaradi poškodbe sprednjega levega vzmetenja moral odstopiti. Tako sta oba dirkača ostala brez točk in naslov je osvojil Schumacher z le točko prednosti. Nekateri predvsem britanski mediji so za nesrečo krivili Schumacherja, toda komisarji so odločili, da je šlo za dirkaško nesrečo. Schumacher je pri 25. letih postal prvi Nemec z naslovom prvaka Formule 1.

Mansell je po odstopu vodilnih prišel v vodstvo, tik za njim pa je bil Berger, ki so mu sledili še Alesi, Häkkinen, Barrichello in Brundle. Alesi je imel počasen postanek v boksu in zaostal. Borba med  Mansellom in Bergerjem je bila napeta, toda Berger je napravil napako in zaostal, s tem pa Mansellu prepustil zmago. Brundle je končal kot tretji, Häkkinen je zaradi trčenja odstopil, tako da je bil četrti Barrichello. Točke sta osvojila še Olivier Panis (Ligier-Renault) in Alesi.

Po dirki
Schumacher je vodno trdil, da je bilo trčenje običajna dirkaška nesreča in da bi bil rezultat enak tudi ob zamenjanih vlogah. Dolgoletni komentator dirk Formule 1 na BBCju, Murray Walker, ki je bil velik Damonov oboževalec, je tudi menil, da Schumacher ni povzročil nesreče namenoma. Leta 2007 je Damon Hill priznal, da je bilo trčenje njegova krivda.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1:16,179
|
|-
! 2
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1:16,197
| +0,018
|-
! 3
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:16,830
| +0,651
|-
! 4
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 1:16,992
| +0,813
|-
! 5
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 1:17,537
| +1,358
|-
! 6
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 1:17,667
| +1,488
|-
! 7
| 6
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 1:17,727
| +1,548
|-
! 8
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1:17,801
| +1,622
|-
! 9
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 1:17,950
| +1,771
|-
! 10
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 1:17,962
| +1,783
|-
! 11
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 1:18,070
| +1,891
|-
! 12
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 1:18,072
| +1,893
|-
! 13
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,237
| +2,058
|-
! 14
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:18,331
| +2,152
|-
! 15
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:18,411
| +2,232
|-
! 16
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 1:18,755
| +2,576
|-
! 17
| 29
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber-Mercedes
| 1:18,806
| +2,627
|-
! 18
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 1:18,957
| +2,778
|-
! 19
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 1:19,061
| +2,882
|-
! 20
| 25
|  Franck Lagorce
| Ligier-Renault
| 1:19,153
| +2,974
|-
! 21
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 1:19,610
| +3,431
|-
! 22
| 11
|  Mika Salo
| Lotus-Mugen-Honda
| 1:19,844
| +3,665
|-
! 23
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 1:20,145
| +3,966
|-
! 24
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 1:20,442
| +4,263
|-
! 25
| 20
|  Jean-Denis Délétraz
| Larrousse-Ford
| 1:22,422
| +6,243
|-
! 26
| 32
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 1:22,529
| +6,350
|-
! DNQ
| 33
|  Paul Belmondo
| Pacific-Ilmor
| 1:24,087
| +7,908
|-
! DNQ
| 34
|  Bertrand Gachot
| Pacific-Ilmor
| 7:40,317
| +6:42,138
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 81
| 1:47:51,480
| 1
| 10
|-
! 2
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 81
| + 2,511 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 8
|  Martin Brundle
| McLaren-Peugeot
| 81
| + 52,487 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 81
| + 1:10,530
| 5
| 3
|-
! 5
| 26
|  Olivier Panis
| Ligier-Renault
| 80
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 80
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 30
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Mercedes
| 80
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 9
|  Christian Fittipaldi
| Footwork-Ford
| 80
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 79
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 10
| 6
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber-Mercedes
| 79
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 25
|  Franck Lagorce
| Ligier-Renault
| 79
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 12
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Peugeot
| 76
| Zavrten
| 4
|  
|-
! Ods
| 24
|  Michele Alboreto
| Minardi-Ford
| 69
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Mark Blundell
| Tyrrell-Yamaha
| 66
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Denis Deletraz
| Larrousse-Ford
| 56
| Menjalnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mika Salo
| Lotus-Mugen-Honda
| 49
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 31
|  David Brabham
| Simtek-Ford
| 49
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 12
|  Alessandro Zanardi
| Lotus-Mugen-Honda
| 40
| Pedal za plin
| 14
|  
|-
! Ods
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 35
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 35
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 32
|  Domenico Schiattarella
| Simtek-Ford
| 21
| Menjalnik
| 26
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 19
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Hideki Noda
| Larrousse-Ford
| 18
| Puščanje olja
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Gianni Morbidelli
| Footwork-Ford
| 17
| Puščanje olja
| 21
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 15
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 13
| Menjalnik
| 7
|  
|}

Opombe 
Zadnja zmaga: Nigel Mansell
Michael Schumacher je po trčenju z Damonom Hillom osvojil svoj prvi naslov prvaka s prednostjo le ene točke.

Reference 

Formula 1 sezona 1994
1994